Ел Какалоте има више значења:

 Ел Какалоте (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Какалоте (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Какалоте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Какалоте (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какалоте (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какалоте (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Какалоте (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Какалоте, Естансија дел Куидадо (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику